Стахорский:
 Стахорский, Алексей Петрович (1923—1985) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Стахорский, Дмитрий Васильевич (род. 1937) — советский и российский писатель, поэт, драматург, член Союза писателей РСФСР.
 Стахорский, Сергей Всеволодович (род. 1955) — советский и российский театровед, доктор искусствоведения.

Примечания